La Chair, une pièce de théâtre française de Georges Wague avec Colette présentée en 1910 ;
 La Chair (Der Ruf), un film allemand de Josef von Báky sorti en 1949 ;
 La Chair (La carne), un film italien de Marco Ferreri sorti en 1991.

Voir aussi